

Geografia 
Valdes – isola nello Stretto di Georgia nei pressi dell'isola di Vancouver nella Columbia Britannica, Canada

Persone 
 Aaron Valdes – cestista statunitense
 Carlo Valdes – bobbista statunitense
 Carlos Valdes – attore, musicista e compositore statunitense di origini colombiane
 David Valdes – produttore cinematografico statunitense
 Marquez Valdes-Scantling – giocatore statunitense di football americano

Pagine correlate 
 Valdés (disambigua)